Detlef Schrempf (1963-), joueur de basket-ball germano-américain.
 Walter Schrempf (1922-1998), architecte allemand.